

Persone
 Aldo Melani – calciatore italiano
 Alfredo Melani – architetto e critico d'arte italiano
 Atto Melani – cantante lirico, diplomatico e scrittore italiano
 Domenico Melani – cantante italiano castrato
 Ferdinando Melani – pittore italiano
 Giuseppe Melani – pittore italiano
 Jacopo Melani – compositore, organista e cantante italiano
 Luciano Melani – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Marcello Melani – dirigente sportivo italiano
 Marcello Melani – ideatore di un sistema di stenotipia per la lingua italiana
 Marcelo Angiolo Melani – vescovo cattolico e missionario italiano
 Marco Melani – critico cinematografico italiano
 Martina Melani – attrice italiana
 Raffaello Melani – giornalista e attore teatrale italiano
 Raffaello Melani – insegnante e latinista italiano
 Renzo Melani – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rodolfo Melani – calciatore italiano

Altro
 Ospizio del Melani – antica istituzione assistenziale di Firenze
 Stadio Marcello Melani – impianto calcistico di Pistoia